Tame steht für:
 Tame (Hebräisch), Begriff aus der Tora
 Tame.it, Kontextsuchmaschine für Twitter
 Tert-Amylmethylether, Klopfschutzmittel

TAME steht für:
 TAME (Fluggesellschaft), ecuadorianische Fluggesellschaft

Tame steht für folgende geographischen Objekte:
 Tame (Kolumbien), Stadt im Departamento del Arauca, Kolumbien
 River Tame (River Mersey), Nebenfluss des Mersey in Yorkshire, England
 River Tame (River Trent), Nebenfluss des Trent in den West Midlands, England

Tame ist der Familienname folgender Personen:
Lachlan Tame (* 1988), australischer Ruderer
Johnny Tame (* 1947), deutscher Musiker

Siehe auch:
 River Thame, Nebenfluss der Themse
 Tamme

Abkürzung